A 46 315-ös számú mellékút a Pest megyei Abony belterületén, a 4612-es és 4616-os számú utak között húzódik, kiszolgálva közben a  Abony vasútállomását is. Mintegy 1 kilométer hosszú, öt számjegyű, 2x1 sávos, kiépített vasútállomáshoz vezető út, kezelője a Magyar Közút Kht. Pest megyei Igazgatósága.

Története

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források

Külső hivatkozások 

Magyar Közút Kht.
[www.utadat.hu]
IGO navigáció

46315
Abony